Morning Star:

 Morning Star — ежедневный британский таблоид левой направленности.
 Morning Star — седьмой студийный альбом шведской дэт-металической группы Entombed.

См. также 
 Утренняя звезда (значения)